Markt 16 steht für:

 Markt 16 (Quedlinburg), Wohn- und Geschäftshaus in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt
 Haus Markt 16 (Steinfurt), Renaissancehaus in Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Alter Markt 16
 Marktplatz 16